

Località 
 Lindo – ex comune e sito archeologico della Grecia
 Lindo (Norrköping), località nel comune di Norrköping, län dellꞌÖstergötland 
 Lindo (Furingstad), località (Småort) nella parrocchia (Kirchspiel) di Furingstad, comune di Norrköping, län di Östergötlands 
 Lindö gård, residenza di campagna nel comune di Nyköping, Södermanlands län
 Lindö, ex isola, parte dellꞌisola di Trossö-Kalvö-Lindö presso Havstenssund, Svezia

Vedi anche:
 Lindø, isola in Danimarca

Persone
Delroy Lindo (1952) – attore britannico naturalizzato statunitense
Elvira Lindo (1962) – scrittrice spagnola
Ian Lindo (1983) – calciatore britannico delle Isole Cayman
José Alexandre Alves Lindo (1973) – calciatore brasiliano